Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря 2020 года. Помимо перевыборов 167 депутатов Национальной ассамблеи, новый председатель Национального избирательного совета объявил об увеличении состава ассамблеи на 93 мандата, поэтому всего было избрано 277 депутата.

Сводка 
Оппозиционные партии, входящие в коалицию под названием Круглый стол демократического единства, единогласно согласились не участвовать в выборах, сославшись на нарушения, жалобы во время подготовки и утверждая, что выборы, скорее всего, будут сфальсифицированы. Соглашение подписали 27 политических партий, в том числе четыре крупнейшие оппозиционные партии, а именно Народная воля, Справедливость прежде всего, Демократическое действие и Новое время.

Оппозиция раскритиковала то, что члены Национального избирательного совета были назначены Верховным трибуналом, указывая, что это входит в компетенцию Национальной ассамблеи, а также то, что по меньшей мере деятельности семи политических партий были через суд созданы препятствия, включая КОПЕЙ, Республиканское движение, Народную волю, Справедливость прежде всего и Демократическое действие, но и политические партии левого толка, включая Тупамаро, Отечество для всех и Красный флаг, пострадали от таких препятствий. Оппозиционные политики Энрике Каприлес и Сталин Гонсалес сначала поддерживали участие в выборах, но затем отказались от участия, требуя улучшения условий, в которых проводятся выборы.

Группа Лимы, Международная контактная группа, Европейский союз и США отказались признавать парламентские выборы в 2020 году «без свободных и справедливых условий». Международная контактная группа, возглавляемая Уругваем, выразила сожаление по поводу формирования Избирательного совета, который «подрывает доверие к предстоящему избирательному процессу». Организация американских государств (ОАГ) не признала «незаконное» назначение Избирательного совета и указала, что для проведения «прозрачных, свободных и справедливых» выборов в стране необходимы независимые органы власти. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, возглавляемое Мишель Бачелет, указало, что «недавние решения Верховного трибунала юстиции снижают возможность создания условий для демократических и заслуживающих доверия избирательных процессов», а в существующих условиях «новые члены Национального избирательного совета были назначены без консенсуса всех политических сил».

Примечания

Комментарии

Источники 

2020 год в Венесуэле
Политический кризис из-за нелегитимности президента Венесуэлы
Парламентские выборы в Венесуэле
Венесуэла
Декабрь 2020 года